Наоко Кадзімута і Міягі Нана були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Олена Лиховцева і Ай Суґіяма виграли титул, перемігши у фіналі пару Сон Хі Пак і Ші-тін Ван з рахунком 1–6, 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

n/a
 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (чемпіонки)
 Керрі-Енн Г'юз /  Рейчел Макквіллан (1-ше коло)
 Ева Меліхарова /  Гелена Вілдова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Thalgo Australian Women's Hardcourts 1998 Doubles Draw

Парний розряд